Ženská dvouhra Nature Valley International 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráček. Turnaj se tak tradičně stal nejobsazenější událostí sezóny v kategorii Premier 700. Obhájkyní titulu byla česká světová sedmička Karolína Plíšková, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Běloruska Aryna Sabalenková.

Vítězkou se stala dánská světová dvojka a obhájkyně finálové účasti Caroline Wozniacká, jež ve finále zdolala 20letou běloruskou hráčku Arynu Sabalenkovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–5. V probíhající sezóně si 27letá Dánka připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo dvacátý devátý singlový titul na okruhu WTA Tour. V Eastbourne již triumfovala v roce 2009.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Horní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nature Valley International 2018